Burke [börk] může být:

příjmení
 viz Burke (příjmení)

jiné významy
 Burke County – okresy v USA
 Burke Shelley – britský zpěvák a baskytarista
 Třída Arleigh Burke